Copperhead может означать:
 Copperhead (снаряд)
 Copperhead (серия комиксов)
 
 
 Медноголовые